W polskiej literaturze ichiologicznej nazwą płaskogłów określane są dwa różne gatunki ryb:
 płaskogłów, inaczej niegładzica pacyficzna (Hippoglossoides elassodon)
 płaskogłów, inaczej płaskoń indyjski (Platycephalus indicus)

Przypisy